Příjmení Šafařík, přechýleně Šafaříková, nese více různých osobností:

Bernard Šafařík (* 1948) – švýcarsko-český režisér a scenárista
Denis Šafařík (* 1994) – český herec
František Šafařík-Pštross (1841–1910) – rakousko-uherský ředitel C. a k. pošt a telegrafů v Českém království v rámci Rakouska-Uherska
Jan Šafařík (1886–1915) – český malíř, který  žil v Paříži
Josef Šafařík (rozcestník) – více osob
Kateřina Šafaříková (* 1975) – česká novinářka
Miroslav Šafařík (1949–2003) – český fotbalista, ragbista a fotbalový trenér
Pavel Šafařík (rozcestník) – více osob
Paulina Šafaříková (1836–1920) – česká překladatelka a astronomka
Petr Šafařík (* 1973) – český germanista, VŠ pedagog a od roku 2011 člen Rady ČRo
Vladimír Šafařík (* 1964) – český manažer, nehrající kapitán tenisových týmů
Vojtěch Šafařík (1829–1902) – český chemik a astronom, syn Pavla Josefa, manžel Pauliny

Jiný význam
 Šafařík (planetka) – planetka s číslem 8336
 Šafařík (kráter) – kráter na odvrácené straně Měsíce

Podobná příjmení
 Karol Šafárik (* 1939) – slovenský tenista
 Šafář (příjmení)

Podobné články
 Šafárikovo – název slovenského města Tornaľa v letech 1948–1992

Česká příjmení